Del, DEL может означать:

 Оператор набла (также обозначается как );
 <del> — Элемент HTML, используемый для зачеркивания
 del (команда) — команда операционных систем DOS, OS/2 и Microsoft Windows.
 Delete (клавиша)
 Дэл — вымышленный неофициальный член виртуальной группы Gorillaz.

Аббревиатуры 
 Язык ввода данных () — предшественник языка Lua;
 Немецкая хоккейная лига ()
 IATA код Международного аэропорта имени Индиры Ганди